Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Chuck Adams che ha battuto in finale Bryan Shelton 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Bryan Shelton (finale)
 Fernando Roese (quarti di finale)
 Chuck Adams (Campione)
 Mark Kratzmann (secondo turno)

 Brian Garrow (primo turno)
 Marcos Ondruska (secondo turno)
 John Stimpson (secondo turno)
 Tommy Ho (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1991